Burg Oberstein steht für:

 Burg Oberstein (Kamnik) (Stari Grad Kamnik), Burgruine in der Gemeinde Kamnik (deutsch: Stein in der Oberkrain) in Slowenien
 Burg Oberstein (Offstein), ehemalige Tiefburg östlich von Offstein, Rheinland-Pfalz
 Schloss Oberstein (Burg Oberstein, Neues Schloss), Höhenburg über dem oberen Stadtteil Oberstein von Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz